

Patronyme 

 Ferdinand du Puigaudeau (1864-1930), peintre post-impressionniste français ;
 Odette du Puigaudeau (1894-1991), ethnologue française.

Homonymie de patronyme